Mistrzostwa świata kadetek - zawody dla siatkarek do lat 18. Pierwsza taka impreza odbyła się w Brazylii w 1989 roku. Pierwszymi w historii mistrzyniami świata kadetek zostały siatkarki Związku Radzieckiego. Najwięcej triumfów na swoim koncie mają siatkarki Chin (4).

Medalistki

Klasyfikacja medalowa 

Mistrzostwa świata w piłce siatkowej